Brasilandensi – abitanti di Brasilândia de Minas
Brasilandensi – abitanti di Brasilândia do Tocantins
Brasilandensi – abitanti di Brasilândia
Brasilandensi – abitanti di Nova Brasilândia d'Oeste
Brasilandensi – abitanti di Nova Brasilândia